Vor-Qin-Zeit (, Abk. ) steht in der chinesischen Geschichte für:

 allgemein die Zeit vor der Gründung der ersten Kaiserdynastie, der Qin-Dynastie, im Jahre 221 v. Chr.
 als Oberbegriff für die fünf großen Zeitabschnitte: der Xia-Dynastie, Shang-Dynastie, Zhou-Dynastie, Frühlings- und Herbstperiode (Chunqiu) und Zeit der Streitenden Reiche (Zhanguo), unter Ausschluss des Paläolithikums und Neolithikums
 die Zeit der beiden Zeitabschnitte Frühlings- und Herbstperiode (Chunqiu) und Zeit der Streitenden Reiche (Zhanguo)